Кордье () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кордье, Анри (1849—1925) — французский востоковед и синолог, библиограф.
 Кордье, Анри Луи (1853—1926) — французский скульптор, сын Шарля Кордье.
 Кордье, Анри — французский шашист, шашечный деятель, тренер.
 Кордье, Арно (род. 1974) — французский шашист, бронзовый призёр чемпионата Европы 2014 года по международным шашкам.
 Кордье, Никола (1567—1612) — французский скульптор.
 Кордье, Бод (ок. 1380 — ок. 1440) — французский композитор, органист и арфист при дворе герцогов Бургундских.
 Кордье, Пьер Луи Антуан (1777—1861) — французский геолог и минералог.
 Кордье, Шарль (1827—1905) — французский скульптор.